14-й Міжзональний турнір з шахів — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у Загребі від 1 до 23 серпня 1987 року.

Троє переможців здобули право грати в матчах претендентів.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990.. — С. 471, 600. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
  Партії на сайті pgnmentor.com

Міжзональні турніри
1987 у шахах